Etsuko Ichihara (1936-2019), actrice japonaise ;
 Seiki Ichihara (1949-), ancien footballeur et entraîneur japonais ;
 Hayato Ichihara (1987-), acteur japonais.

Géographie 
 Ichihara, ville située dans la préfecture de Chiba, au Japon